

Рейнгем — місто, штат Массачусетс
 Рейнгем — місто, штат Північна Кароліна